The Uriah Omen 2003 Demo é um cd demo da banda He Is Legend ainda com o nome de The Uriah Omen, lançado em 2003.

Faixas
 "Shoot A Fireball At It" - 6:14
 "Robotica" - 5:16
 "The Red Button" - 5:55
 "Maybe The Butler Did It" - 5:53

Álbuns de He Is Legend
Álbuns de 2003